Ма́ртин Плюсс (; 5 апреля 1977, Бюлах, Швейцария) — швейцарский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком швейцарского хоккейного клуба «Берн».

Статистика 
 Последнее обновление: 15 июня 2013 года

Клубная карьера 
 --- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95 Kloten Swiss 19 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1995-96 Kloten Swiss 16 0 0 0 2 4 0 0 0 0
1996-97 Kloten Swiss 45 6 5 11 30 4 0 1 1 0
1997-98 Kloten Swiss 40 9 10 19 12 6 0 2 2 10
1998-99 Kloten Swiss 45 11 21 32 32 12 3 1 4 8
1999-00 Kloten Swiss 39 10 18 28 54 7 2 2 4 0
2000-01 Kloten Swiss 44 9 26 35 30 5 4 4 8 4
2001-02 Kloten Swiss 44 23 32 55 30 10 2 7 9 4
2002-03 Kloten Swiss 44 13 18 31 44 5 2 3 5 0
2003-04 Kloten Swiss 31 15 23 38 12 -- -- -- -- --
2004-05 Vastra Frolunda HC SEL 46 23 16 39 42 13 1 0 1 8
2005-06 Vastra Frolunda HC SEL 45 10 12 22 36 17 4 4 8 20
2006-07 Vastra Frolunda HC SEL 54 17 33 50 96 -- -- -- -- --
2007-08 Vastra Frolunda HC SEL 50 16 9 25 32 6 2 0 2 4
2008-09 Bern Swiss 38 21 22 43 58 6 4 4 8 0
2009-10 Bern Swiss 45 15 27 42 18 15 3 10 13 12
2010-11 Bern Swiss 47 22 16 38 20 11 6 4 10 24
2011-12 Bern Swiss 49 11 18 29 28 17 6 4 10 6
2012-13 Bern Swiss 50 18 16 34 26 20 10 6 16 10
--------------------------------------------------------------------------------------

Международные соревнования

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
 Трёхкратный участник Олимпийских игр (2002, 2006, 2010) в составе сборной Швейцарии.
 Четырёхкратный чемпион Швейцарии (1995, 1996, 2010, 2013).
 Чемпион Швеции (2005).
 Самый ценный игрок чемпионата Швейцарии (2001).

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Берн»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года